Le tournoi de Los Angeles 2009 est un tournoi sur dur (ext.) se déroulant du  au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 L'Australien Carsten Ball, qui n'avait gagné jusqu'ici qu'un seul match sur le circuit professionnel, se qualifie pour la finale, notamment en bénéficiant de l'abandon de Dmitri Toursounov en 1/8 de finale. Il avait tout de même remporté le  dans ce match.
 L'Argentin Leonardo Mayer participe à sa première 1/2 finale sur le circuit.
 Les deux finalistes, Sam Querrey et Carsten Ball, obtiennent chacun le meilleur classement de leur carrière à la suite du tournoi, respectivement  et .
 Sam Querrey remporte son  en simple face à Carsten Ball.
 En double les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent le titre face à la paire allemande Benjamin Becker/Frank Moser. Il s'agit de leur  à Los Angeles et de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Tournoi de tennis de Los Angeles (WTA 2009) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Los Angeles
Sport en Californie en 2009
Tennis en juillet 2009
Tennis en août 2009
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009